James Harris peut se référer à :

 James Harris (1709-1780), philosophe grammairien et mécène britannique ; 
 James Harris (1746-1820),  de Malmesbury, diplomate britannique ;
 James Harris (1778-1841),  de Malmesbury
 James Harris (1807-1889),  de Malmesbury, homme politique britannique ;
 James Rendel Harris (1852-1941), paléographe et érudit biblique britannique ;
 James Harris (1872-1950),  de Malmesbury
 James B. Harris (né en 1928), producteur et réalisateur américain.
 James R.M. "Jim" Harris (né en 1961), auteur et un homme politique canadien ;
 James Harris (né en 1991), athlète américain ;